«Лютцов» () — линейный крейсер ВМФ Германской империи эпохи Первой мировой войны, второй корабль в серии линейных крейсеров типа «Дерфлингер». В официальной немецкой классификации того времени линейных крейсеров не было, и «Лютцов» относился к большим крейсерам (), к которым также относились броненосные крейсера .

Был назван в честь немецкого национального героя, барона Людвига Адольфа Вильгельма фон Лютцова, возглавившего партизанскую войну в тылу войск Наполеона, оккупировавшего Германию. 

«Лютцов» был введен в состав флота 8 августа 1915, но не смог присоединиться к Флоту открытого моря, до 20 марта из-за повреждения двигателя во время испытаний. В результате «Лютцов» во время войны провёл всего несколько боевых операций. Он принимал участие в одной операции по  24-25 апреля 1916, после которого крейсер был назначен флагманом адмирала Франца Фон Хиппера. Месяц спустя «Лютцов» принял участие в Ютландском Сражении проходившем с 31 мая по 1 июня. Во время сражения «Лютцов» потопил британский линейный крейсер Инвинсибл, участвовал в потоплении английского броненосного крейсера HMS Defence. «Лютцов» был тяжело поврежден снарядами с английских линейных крейсеров и линкоров. Не имея возможности дойти до немецких портов после эвакуации команды, крейсер был затоплен. Миноносец G38 из эскорта линкора выпустил по нему торпеды, после чего «Лютцов» затонул.

См. также 
 Затопление Флота Открытого Моря

Использованная литература и источники

Литература 
на русском языке
 
 
 
 
 
на английском языке
 
 
 
на немецком языке

Ссылки 
 

Гинденбург
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли